Die Bibliothek des Deutschen Fußballs ist eine Buchreihe über deutsche Fußballvereine. Sie erscheint seit 2015.

Die Buchreihe 
Herausgeber der Bände sind die Autoren und Fußballjournalisten Frank Willmann und Marco Bertram. Sie erscheinen im Berliner Verlag Culturcon medien. Die „Fußballfibeln“ genannten Titel werden „von Fans für Fans“ verfasst. „Immer nahe am Geschehen, beschreiben sie mit heißem Herzen Legenden, Leidens- und Heldengeschichten. Geradling und redlich“, charakterisiert der Herausgeber die Autoren. Für den Sportjournalisten Andreas Rüttenauer ist die Reihe „gnadenlos subjektiv, sie ist die Fankurve der Fußballliteratur.“

In die Reihe sind auch unterklassige Vereine aufgenommen; die BSG Chemie Leipzig spielte zum Erscheinungszeitpunkt 2016 und Sparta Lichtenberg zum Erscheinungszeitpunkt 2022 sechstklassig. Die ersten Bände befassten sich mit ostdeutschen Vereinen. Mit Band 9 über den 1. FC Nürnberg wurde der erste westdeutsche Verein berücksichtigt und Band 11 behandelt mit dem 1. FC Köln erstmals einen Verein, der zum Erscheinungszeitpunkt in der Fußball-Bundesliga spielte.

2019 erschienen die ersten vier Bände der Bibliothek des Österreichischen Fußballs in gleicher Ausstattung. Sie wird von Thomas Pöltl, Gründer der Ersten österreichischen Fußballbibliothek in Wien, und Frank Willmann herausgegeben. 2020 folgte in gleicher Ausstattung Band 1 der ebenfalls von Willmann herausgegebenen Reihe Fußballfibel international.

Titellisten

Bibliothek des Deutschen Fußballs

Bibliothek des Österreichischen Fußballs

Fußballfibel international

Nachweise 

Fußballbuch
Buchreihe
Ersterscheinung 2015
Fußball (Deutschland)
Literatur (Deutsch)